Муравка — назва географічних об'єктів у Росії та Україні.

Населені пункти
 Муравка — село в Бурейському районі Амурської області.
 Муравка — хутір в Губкінському міському окрузі Бєлгородської області.
 Муравка — село в Почепському районі Брянської області.
 Муравка — село в Барятінському районі Калузької області.
 Муравка — село в Черемисиновському районі Курської області.
 Муравка — залізничний роз'їзд в Похвистнєвському районі Самарської області.

Річки
 Муравка — річка в Московській області, притока Колп'яни.
 Муравка — річка в Московській області, притока Яхроми.
 Муравка — річка в Пензенській області, Мордовії і Нижньогородській області, притока Ломовки.
 Муравка — річка в Рязанській, Тульській і Липецькій областях, притока Ранови.

Муравка — село в Покровському районі Донецької області.
 Муравка — річка в Іванківському районі Київської області, ліва притока Прип'яті.